Criconematidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Criconematidae i ordningen Tylenchida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Tylenchida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Criconematidae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Criconematidae